Antoine Constant Saucerotte (1805-1884), médecin français ;
 Nicolas Saucerotte (1741-1814), médecin et chirurgien lorrain, grand-père du précédent ;
 Marie-Antoinette-Joseph Saucerotte, dite Mademoiselle Raucourt (1756-1815), actrice, courtisane et libertine française.

Voir aussi 

 , genre d'oiseaux.

Patronyme français